Вайян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Вайян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна